Edifici religiosi dedicati a San Quirino di Siscia
 Basilica di San Quirino, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia
 Chiesa di San Quirino a San Marino
 Chiesa di San Quirino a San Pietro al Natisone
 Chiesa di San Quirino a San Quirino

Edifici religiosi dedicati a San Quirino di Neuss
 Oratorio di San Quirino a Parma
 Basilica di San Quirino a Neuss, in Germania